Maoča steht für:

 Maoča (Brčko), Dorf in Brčko, Bosnien und Herzegowina
 Maoča (Srebrenik), Ort in Srebrenik, Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
 Gornja Maoča, Ansiedlung nördlich der Stadt Srebrenik, Bosnien und Herzegowina